Stora Trehörningen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Trehörningen, Västergötland, sjö i Laxå kommun,  (1,59 km²)
Stora Trehörningen, Närke, sjö i Lekebergs kommun,  (7,45 ha)
Stora Trehörningen, Västmanland, sjö i Fagersta kommun,  (11,3 ha)
Stora Trehörningen, Dalarna, sjö i Smedjebackens kommun,  (23,1 ha)

Se även
Trehörningen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn